Radiola kan syfta på

 Radiola – ett släkte i familjen Linväxter, se Dvärglinsläktet
 Radiola (varumärke SRA) – ett varumärke för radio- och TV-mottagare från Svenska Radioaktiebolaget (SRA) cirka 1924-1964, därefter AGA-Baltic
 Radiola (musikalbum) – ett musikalbum av The Fine Arts Showcase